Gods and Monsters signifie « Dieux et Monstres » en anglais.

Cette expression peut faire référence à :
Gods & Monsters, chanson de Lana Del Rey.
Ni dieux ni démons (Gods and Monsters), film de 1998.
La Ligue des justiciers : Dieux et Monstres (Justice League: Gods and Monsters), film d'animation de 2015.